Холодилин — русская фамилия.

Известные носители 
 Холодилин, Александр Николаевич (1921—1993) — советский учёный в области качки корабля.
 Холодилин, Григорий Титович (?—1919) — оренбургский казак, хорунжий, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Холодилин, Николай Петрович (1843—1929) — первый городской голова Луганска.